Grafit ima več pomenov
 pojavna oblika ogljika
 napis na zidu
 vpraskan napis na zidu; v arheologiji je grafit namerna znamka, narejena s praskanjem ali graviranjem na veliki površini, kot je stena.